Riz peut désigner :

Nom commun 
 Le riz, une céréale.

Nom propre

Toponyme 

 Deh Riz est un village dans la province du Lorestan en Iran.
 Oulad H'Riz Sahel est une ville du Maroc.

Hydronyme 
 Le Riz de France est une rivière française et belge du département des Ardennes de la région Grand-Est.

Patronyme 

 Annie Lacroix-Riz (1947-), une historienne française.

Pseudonyme 

 Papa de riz, surnom d'André Capagorry (1894-1981), homme politique français.
 Riz Ahmed, de son vrai nom Rizwan Ahmed (1982-), aussi connu sous le pseudonyme Riz MC, acteur et rappeur britannique.
 Riz Ortolani, de son vrai nom Riziero Ortolani (1926-2014), compositeur de musiques de films italien.
 Riz Lateef (1979-), journaliste et présentatrice de nouvelles britannique.
 Riz Story (1976-), musicien et un réalisateur américain.

Titres

Voir aussi 
 
 
Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Surnom
Nom de scène
Abréviation